Las siglas LPH pueden referirse a:

En medicina, 
 La hormona lactógeno placentario humano (por sus siglas en español), producido en la placenta
 La hormona β-lipotropina, por sus siglas en inglés
 Liquen plano hipertrófico, lesiones escamosas en la piel
 Símbolo alternativo de la enzima lactasa
Buques de asalto anfibio de Estados Unidos
 USS Guam (LPH-9)
 USS Okinawa (LPH-3)
 USS Inchon (LPH-12)
 USS Tripoli (LPH-10)
 USS Guadalcanal (LPH-7)
 USS Iwo Jima (LPH-2)
 USS New Orleans (LPH-11)